Tilford est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Tilford, communauté du comté de Meade dans le Dakota du Sud
Tilford, localité du comté de Perry dans le Kentucky

Tilford, village du Surrey

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme